Aardrijkskunde
Bean (Kent), plaats in het Engelse graafschap Kent

Fictief figuur
Mr. Bean, hoofdpersonage uit de gelijknamige televisieserie

Informatica
Java Bean, herbruikbaar softwarecomponent welke visueel bewerkt kan worden middels een ontwikkeltool

Media
Bean: The Ultimate Disaster Movie, Britse komische film gebaseerd op de televisieserie Mr. Bean
Mr. Bean, Britse animatieserie met in de hoofdrol Mr. Bean
Mr. Bean's Holiday, Britse komische film

Personen met de achternaam Bean
Alan Bean, Amerikaans astronaut
Alexander Bean, patriarch van een Schotse clan
Colin Bean, Brits acteur
Roy Bean, roemrucht figuur uit het Wilde Westen
Sean Bean, Brits acteur